Валерья́н Ильи́ч Тата́рский (13 октября 1929, Харьков — 19 апреля 2020, США) — советский и американский , член-корреспондент АН СССР (с 1976), член-корреспондент РАН (с 1991), заведующий лабораторией в Институте физики атмосферы РАН.

Биография 
В 1952 году окончил физический факультет МГУ.

В 1976 году стал членом-корреспондентом АН СССР. С 1991 года — член-корреспондент РАН и заведующий лабораторией в Институте физики атмосферы РАН, член редколлегии журнала «Успехи физических наук».

В 1991 году эмигрировал в США. С 1991 по 2001 год работал в Университете Колорадо/CIRES и NOAA/ERL, с 2001 по 2006 год в Zel Technologies, LLC и NOAA/ETL, с 2006 года по настоящее время Radio-Hydro-Physics, LLC. Международно признанный лидер в теории распространения волн в случайно неоднородных средах. 

Лауреат премии Макса Борна Американского оптического общества в 1994 году. В 2011 году Татарский был назван Профессионалом года.

Член Оптического общества Америки.

Избранные публикации 
Опубликовал труды по темам: адаптивной оптики, теории турбулентности, теории вигнеровских распределений в квантовой механике, квантовой статистике фотоотсчетов, математической и статистической физике. Некоторые из них:

Книги
 «Распространение волн в турбулентной среде» (1959, 1967 на русском, 1961 и 1967 годах на английском языке)
 «Влияние турбулентной атмосфере на распространения волн» (1965, на русском, 1971 пересмотренное издание на английском языке)
 «Принципы статистической радиофизики» (1978, на русском языке, 1989 на английском языке). В соавторстве с С. М. Рытов и Ю. А. Кравцов.
 Статистические явления при дифракции волн. — М., 1975 (в соавт. с Ю. А. Кравцовым)

Статьи
 Statistical averages in dynamical systems. V. I. Klyatskin, V. I. Tatarskii. Teoret. Mat. Fiz., 17:2 (1973), 273—282
 Yet another formula defining laguerre polynomials. V. I. Pogorelov, V. I. Tatarskii. Mat. Zametki, 6:3 (1969), 287—288
 The probability distribution of the area bounded by a Gaussian random contour. V. I. Klyatskin, V. I. Tatarskii. Teor. Veroyatnost. i Primenen., 14:2 (1969), 357—363.
 The primitive functional and its application to the integration of some equations with functional derivatives. V. I. Tatarskii. Uspekhi Mat. Nauk, 16:4(100) (1961), 179—186
 Fresnel approximation for wave scattering in a random medium. Tatarskii, V.I. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2002. IGARSS '02. 2002 IEEE. International. Year: 2002, Volume: 2
 Fresnel approximation for wave scattering in a random medium. Tatarskii, V.I. Antennas and Propagation Society International Symposium, 2002. IEEE. Year: 2002, Volume: 4
 Comparison of scattering from Gaussian and non-Gaussian rough surfaces having the same spectrum. Tatarskii, V.I.; Tatarskii, V.V. Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings, 1998. IGARSS '98. 1998 IEEE International. Year: 1998, Volume: 3
 Phase factors representation for EM scattering from a rough surface perfect conductor. Tatarskii, V.I. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2000. Proceedings. IGARSS 2000. IEEE 2000 International. Year: 2000, Volume: 7
 Theory of single scattering by random distributed scatterers. Tatarskii, V.I. Antennas and Propagation, IEEE Transactions on. Year: 2003, Volume: 51, Issue: 10
 The difference between Doppler and real radial velocity in the single volume scattering. Tatarskii, V.I.; Muschinski, A. Geoscience and Remote Sensing Symposium, 2000. Proceedings. IGARSS 2000. IEEE 2000 International.Year: 2000, Volume: 6
 GPS sounding of ocean surface waves: theoretical assessment. Clifford, S.; Tatarskii, V.I.; Voronovich, A.G.; Zavorotny, V.U. Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings, 1998. IGARSS '98. 1998 IEEE International. Year: 1998, Volume: 4
 Direct Monte Carlo simulation of the ocean surface. Tatarskii, V.V. Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings, 1998. IGARSS '98. 1998 IEEE International. Year: 1998, Volume: 4
 Scattering cross section from a rough surface for small grazing angles. Fuks, I.M.; Tatarskii, V.I. Geoscience and Remote Sensing Symposium Proceedings, 1998. IGARSS '98. 1998 IEEE International. Year: 1998, Volume: 4
 On the universal behavior of scattering from a rough surface for small grazing angles. Tatarskii, V.I.; Charnotskii, M.I. Antennas and Propagation, IEEE Transactions on. Year: 1998, Volume: 46, Issue: 1
 On the theory of Δk radar observations of ocean surface waves. Tatarskii, V.I.; Clifford, S. Antennas and Propagation, IEEE Transactions on. Year: 1995, Volume: 43, Issue: 8

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 ТАТАРСКИЙ Валериан Ильич
 Биографические сведения на сайте «Всё о Московском университете»
 Валерьян Ильич Татарский в журнале «Успехи физических наук»

Сотрудники ИФА РАН
Члены Оптического общества Америки
Лауреаты премии имени Макса Борна